Le  (en , couramment partiellement francisé en ) est un club géorgien de rugby à XV basé à Tbilissi.

Historique 
Le club de rugby des Lelo Saracens Tbilissi est créé en 1969.

Les Lelo Tbilissi intègrent en 2014, alors qu'ils sont champions en titre de Géorgie, le cercle des clubs partenaires des Saracens et deviennent alors les Lelo Saracens.

Logo 
En 2014, un nouveau logo à la suite du changement d'identité du club, alors appelé les Lelo Saracens.

Palmarès 
 Championnat de Géorgie de rugby à XV :
 Champion : 2004, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016.
 Coupe de Géorgie de rugby à XV :
 2008, 2009, 2010.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

Club de rugby à XV en Géorgie
Club de rugby à XV fondé en 1969
Club sportif à Tbilissi
Rugby à XV à Tbilissi